HK Kryschynka steht für folgende Eishockeyvereine in der Ukraine:

 HK Kryschynka Kiew, 1991 gegründet
 HK Kryschynka Kompanjon Kiew, 2000 gegründet